Україно, забивай! — пісня гурту Тартак, яка була випущена окремим синглом у 2006 році.

Зміст
 Original Version
 Radio Version
 Sunrise Electro Dance Mix
 FS & Sailor/Off Hyper Format Edit
 Car Party Un Kofein Remix
 Electrofunkyskapunk Mix
 Dubble Guitar East Mix
 Buch N Bass Club Dance Mix
 Karaoke Version
 Zroby Sobi Sam Remix

Сингли 2006